Чемпионат России по регби 1992 года проводился с 3 июня по 7 октября. Чемпионом в первый раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился по круговой системе в 2 круга, чтобы разыграть чемпионство и медали.

Чемпионат 

 Клуб «Алиса» (Москва) был снят с турнира за неявки.

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1992 год в регби
Чемпионаты России в 1992 году